Figulus är ett namn som burits av flera romare:

 
 Publius Nigidius Figulus, romersk filosof